Cornering bezeichnet:
 Cornering (Wirtschaft), Form der Marktmanipulation im Warentermingeschäft oder im Börsenhandel
 Beherrschung der überwiegenden physischen Produktions- oder Liefermege eines Gutes (Markt- oder ein Produktionsmonopol), siehe Trust (Wirtschaft)

Siehe auch:
 Cornering Brake Control, Stabilitätshilfe beim Bremsen eines Kfz
 Corner (Begriffsklärung)
 Cornern, Beisammensein und Trinken an einer Straßenecke